Molmenti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Daniele Molmenti
 Pompeo Gherardo Molmenti

Italienska efternamn